Atom ou Adom Genúnio (; ) foi um nobre armênio do , membro da família Genúnio.

Vida 

Atom era irmão de Arastom. Pouco antes de 450, participa na embaixada de Maiactes à corte de Constantinopla para solicitar apoio militar do imperador   contra o xá  . Em 451, ele e Arastom lutam com  e os demais rebeldes contra os persas; num dos confrontos, os irmãos comandaram a ala direita do exército armênio. Em 452, acusa o marzobã  de ter atitudes ímpias e de aproveitar-se dos tumultos para impor-se sobre aqueles que o questionavam. No mesmo ano, com o fracasso da revolta, Atão foi um dos nobres que foram à corte persa de Ctesifonte e permaneceram em cativeiro em Gurgã.

Bibliografia 

 

 

 

 

Família Genúnio
Armênios do século V
Rebelião de Vardanes II Mamicônio
Rebeldes do Império Sassânida